Treptow steht für:
 Berlin-Alt-Treptow, Berliner Ortsteil
 Bezirk Treptow, ehemaliger Verwaltungsbezirk von Berlin
 Bezirk Treptow-Köpenick, ein 2001 entstandener Verwaltungsbezirk von Berlin
 Treptow an der Tollense, heute Altentreptow, Stadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Treptow an der Rega, Stadt in Polen, siehe Trzebiatów
 Treptow bei Stargard, Ort in Polen, siehe Trzebiatów (Stargard)
 Treptow (Band), deutschsprachiges Rockduo aus Berlin

Treptow ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Treptow (1902–1962), deutscher Schriftsteller und Pfarrer
 Elmar Treptow (* 1937), deutscher Philosoph
 Emil Treptow (1854–1935), deutscher Bergbauwissenschaftler

 Leon Treptow (1853–1916), deutscher Buchhändler, Schauspieler, Dramatiker und Alpinist
 Otto Treptow (1877–1924), deutscher Schauspieler bei Bühne und Stummfilm
 Ute Treptow (* 1954), Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (Grüne)

Siehe auch:

 Trepow